Чемпионат мира по ралли 1976 года — четвертый чемпионат мира по ралли под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА).
Состоял из десяти этапов, как и в предшествующий сезон, единственное отличие — перемещение в календаре «Ралли Португалии» (вместо шестого этапа португальский стал третьим).
Lancia с её моделью Stratos HF завоевала третий титул кряду, одержав четыре победы на этапах и почти в два раза обогнав по очкам «серебряного призера» Opel. Этот сезон стал последним триумфальным для Lancia Stratos в мировом ралли, хотя победы на отдельных этапах продолжились и после этого, вплоть до 1981 года.

Первые победы в карьере одержали шведы Пер Эклунд и Харри Чельстрём, а также британец Роджер Кларк.

Очки начислялись командам по системе: если пилоты одной команды заняли первое, третье, и десятое места, то команда получит только очки за первое место, очки за третье и десятое уже начислены не будут.

На ралли «Акрополис» шестым финишировал экипаж Стасис Брундза — Арвидас Гирдаускас на ВАЗ-2103. Это лучший результат для советского экипажа и советского автомобиля за всю историю WRC.

Этапы чемпионата

Чемпионат

Чемпионат среди производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

ПИЛОТЫ-ЛИДЕРЫ по набранным очкам (личный зачёт не проводился)

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1976 год в автоспорте
Сезоны WRC